Taksony (tudi Taxis, Tocsun), veliki knez Madžarov (955- 971), * ?, † 971, pripadnik dinastije Árpádovcev..

Življenje 
Taksony je bil Zoltánov sin in Árpádov vnuk. Imel je sinova Gézo in Mihaela. Umrl je leta 971. Čeprav se je v njegovem času krščanstvo krepilo, so ga še pokopali po poganskem običaju.

Sorodstvene vezi Taksonyja z moškimi pripadniki zgodnjih Árpádovcev:

Politični dosežki 
V prvih desetletjih po naselitvi je moč velikega kneza med Madžari bledela, rastla pa je moč vojskovodij, ki so vodili plenilske pohode. Tudi Taksony je bil eden od vojskovodij in je leta 927, 942 in 947 vodil lastne plenilske pohode. Leta 955 je nemški kralj Oton Veliki uspel Madžare premagati v bitki pri Augsburgu ob reki Lech, pri čemer so bili zajeti voditelji Bulcsú, Lél in Súr.

Fajsza je približno tedaj na prestolu nasledil Taksony. Taksonyja so vso vladavino spremljale posledice poraza pri Augsburgu- pojavila se je potreba po transformiranju madžarske družbe. Madžari so  predvsem v letih 959 in 961 še vodili pohode nad Nemce, vendar brez uspeha., 
15 let po bitki pri Augsburgu pa so se izčrpali tudi v bojih proti Bizantincem in postajalo je vse bolj jasno, da se bodo morali ustaliti in sprejeti krščanstvo. Že na začetku Taksonyjeve vladavine je Oton Veliki Bizantince uspel prepričati, da so Madžari brezbožneži in tako uspel zaustaviti širjenje krščanstva iz smeri Bizanca. Taksony se je branil, da bi krščanstvo utiralo pot iz smeri Nemčije in je zato papeža zaprosil, da bi mu poslal škofa, a je Oton Veliki, ki je medtem že postal cesar, to Taksonyjevo namero uspel preprečiti. 

Verjetno je prav zaradi Otonovega vpliva bizantinski cesar leta 957 Madžarom prenehal plačevati odkupnino. Če na nemški meji Madžari niso imeli uspehov, pa so se bojni pohodi proti Bizancu pomnožili v drugi polovici Taksonyjeve vladavine. Bodisi pod Fajszom bodisi pod Taksonyjem so se Madžari že med letoma 950 in 970 morda uspeli utrditi tudi v Slavoniji in tako oslabili vpliv hrvaškega vladarja Krešimirja II.. Leta 970 so se madžarski napadi proti Bizantincem končali s popolnim polomom, saj je Bizanc v bitki pri Arkadiopolisu uspel poraziti združeno vojsko Madžarov in Kijevske kneževine, s tem pa se je tudi Bizanc dokončno otresel plačevanja odkupnin Madžarom. Že leta 971 je Bizanc osvojil Bolgarijo in Madžarska je postala močno ogrožena tako iz bizantinske kot iz nemške smeri. Kmalu zatem je Taksony umrl in na prestolu mu je sledil sin Géza.

Sklici

Viri 
 
 Klaić, Nada (1990). Povijest Hrvata u srednjem vijeku. Zagreb, Globus.
 
 
 Posavec, Vladimir (1997). Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba. Iz: Radovi, št. 30. Zagreb, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu
 
 Szabolcs Ottó, Závodszky Géza (1999): Ki kicsoda a magyar történelemben?. 

Madžarski knezi
Árpádovci